Карсон Купер (; 17 липня 1899, Корнвол — 4 липня 1955) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1916 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Монреаль Канадієнс» та «Детройт Кугарс» (капітан команди в сезоні 1931/32).

Загалом провів 301 матч у НХЛ, включаючи 7 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Інше 
Після завершення кар'єри гравця працював скаутом у клубі «Детройт Ред-Вінгс», з яким виграв Кубок Стенлі в 1950 та 1952 роках.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»